Labe eller Labé kan syfta på följande platser:

Guinea 

 Labé (ort), i prefekturen och regionen Labé, 
 Labé (prefektur), i regionen Labé, 
 Labé (region),

Tjeckien 
 Labe är det tjeckiska namnet på floden Elbe

Robotskapade Guineaförgreningar